Натуральне число 232
 232 рік до нашої ери
 232 рік нашої ери